Monmouth è una città del Regno Unito, capoluogo della contea gallese del Monmouthshire.

Da essa derivano:
 James Scott, nato Croft, primo e unico duca di Monmouth, nobile e uomo d'armi protestante inglese
 Ribellione di Monmouth, tentativo fallito, organizzato da James Scott, di deporre il cattolico Giacomo II Stuart, re d'Inghilterra

Altri toponimi 
 Monmouth, CDP degli Stati Uniti in California 
 Monmouth, città degli Stati Uniti in Illinois
 Monmouth, città degli Stati Uniti in Iowa
 Monmouth, città degli Stati Uniti in Maine
 Monmouth, città degli Stati Uniti in Oregon
 Monmouth, contea degli Stati Uniti in New Jersey
 Battaglia di Monmouth, evento della guerra di indipendenza americana avvenuto nel 1778 nell'attuale Freehold, contea di Monmouth